Seznam je lahko:
 seznam - zaporedje pojmov, ki imajo neko skupno lastnost.
 seznam (računalništvo) - vrsta podatkovne strukture